HMS Thunderer je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Thunderer (1760) 
 HMS Thunderer (1776) 
 HMS Thunderer (1783) 
 HMS Thunderer (1831) 
 HMS Thunderer (1872) 
 HMS Thunderer (1911) 
 HMS Thunderer (1939) 

Thunderer